A Horná Lehota településnév jelentései:

Felsőlehota szlovákiai község szlovák neve az Alsókubini járásban
Felsőszabadi szlovákiai község szlovák neve a Breznóbányai járásban